Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1970, die dritte Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 28. März und 4. April 1970 in Lomé, Togo statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Madagaskars, die bei der ersten Teilnahme zum ersten Mal, dazu noch ungeschlagen, den Titel erringen konnte. Im Finale konnte die Vereinigte Arabische Republik geschlagen werden. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus der Republik Kongo, Madagaskar und dem Togo teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) zu je vier (Gruppe A) bzw. drei (Gruppe B) Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass jede Mannschaft drei (Gruppe A) bzw. zwei (Gruppe B) Spiele absolvierte (insgesamt wurden neun Spiele absolviert). Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Die beiden Drittplatzierten spielten um Platz fünf. Die Volksrepublik Kongo wurde als letzter der Gruppe A automatisch letzter des Turniers und landete auf Gesamtrang sieben.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Gruppe B

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung 

Madagaskar qualifizierte sich durch den Finalsieg für die Weltmeisterschaft 1971 in Brasilien.

Weblinks 
 1970 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
Ergebnisse auf the-sports.org ()

1970
Afrikameisterschaft 1970
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Lomé
Frauenbasketballwettbewerb